Redentor ist der Familienname folgender Personen:

 Afonso Redentor Araújo (auch Santíssimo Redentor; 1942–1979), osttimoresischer Komponist

Siehe auch:
 Cristo Redentor